Ли́вшиц — еврейская топонимическая фамилия (от названия силезского города Леобшюц (), ныне Глубчице, Опольское воеводство, Польша).

Фамилия возникла не позднее XVI века, и за прошедшее с тех пор время в результате переселения носителей из страны в страну возникли многочисленные варианты её написания — Лившиц, Любошиц, Лувшиц, , Лифшуц, Лефшиц, , Липшуц, Липстшиц, Липшау и др. Фамилию носили германские и польские раввины. Первые известные носители фамилии были Мозес бен Исаак из Бжеща Куявского и Данцига и Исаак из Познани.

Известные носители

А 
 Лившиц, Ада (известна как Ада Йонат, род. 1939) — израильский кристаллограф, лауреат Нобелевской премии.

 
 Лившиц, Алексей Григорьевич (сценический псевдоним Алексеев; 1887—1985) — один из основателей жанра конферансье в России, режиссёр и драматург.
 
 Лившиц, Анна Михайловна (псевдоним Ливанова, 1917—2001) — советский и российский физик, писатель, популяризатор науки.
 Лившиц, Аркадий Владимирович (род. 1937) — советский и израильский нейрохирург, учёный-медик.

Б 
 Лившиц, Бенедикт Константинович (1887—1938) — русский поэт и переводчик.

В 
 Лившиц, Вениамин Наумович (род. 1931) — российский экономист, заведующий лабораторией Института системного анализа РАН.

Г 
 Лившиц, Гилер Маркович (1909—1983) — советский антиковед, историк античного христианства и философии.

Д, Е 
 
 Лившиц, Дебора (Дора) Григорьевна (1903—1988) — советская переводчица художественной прозы.
 Лившиц, Дмитрий Арнольдович (род. 1968) — управляющий директор ОАО «Таганрогский металлургический завод».
 Лившиц, Екатерина Константиновна (1902—1987) — мемуаристка, переводчица, жена и муза Бенедикта Лившица.

И 
 
 Лившиц, Исидор (Израиль Моисеевич) (Сидор Беларский; 1898—1975) — оперный певец (бас).
 Лившиц, Иссахар Зельманович (1914—1990) — советский энтомолог и акаролог.

Л 
 Лившиц, Леа-Тути (1930—1999) — эстонская художница.
 Лившиц, Лев Яковлевич (1920—1965) — литературовед, педагог, литературный и театральный критик.

М 
 Лившиц, Матус Яковлевич (1920—2008) — молдавский искусствовед.
 Лившиц, Мордух Носонович (1918—1998) — советский архитектор. Заслуженный архитектор Белорусской ССР (1969).
 Лившиц, Моше (более известен как Александр Форд; 1908—1980) — польский кинорежиссёр.

Н, Р, Ф 
 Лившиц, Нахим Аронович (1908—1983) — советский учёный, специалист в области систем автоматического управления.
 Лившиц, Розалия Яковлевна (1886—1959) — жена 1-го Председателя Директории Украинской Народной Республики.
 Лившиц, Феликс Лазаревич (род. 1967) — израильский оперный певец, лирический тенор.

Х 
 Лившиц, Хаим Моисеевич (1912—1994) — советский художник.
 Лившиц, Хая Нахмановна (1903—1929) — бессарабская революционерка-подпольщица.

Ш, Э, Ю 
 Лившиц, Шлёма Хаймович (1899—2004) — старейший человек, принявший американское гражданство и иммигрант за всю историю США.
 Лившиц, Эдуард Яковлевич (род. 1938) — шахматный композитор; судья всесоюзной категории по шахматной композиции.
 Лившиц, Юрий Данилович (1929—2003) — российский и советский учёный-правовед.
 Лившиц, Юзеф Максимович (род. 1932) — доктор юридических наук, эмерит-профессор Таллинского технического университета.

Я

Составные фамилии 
 Линдов-Лившиц, Илья Яковлевич (1900—1938) — советский разведчик, полковник (1935).
 Шуров-Лившиц, Александр Израилевич (1906—1995) — советский артист, народный артист РСФСР.

См. также